Odesa u Odessa hace referencia a varios artículos:

Lugares en Europa
 Óblast de Odesa, región ucraniana.
 Ciudad de Odesa, capital del anterior e importante puerto del mar Negro.

Lugares en Estados Unidos
 Odessa (Delaware), pueblo.
 Odessa (Florida), lugar designado por el censo.
 Odessa (Minnesota), ciudad.
 Odessa (Misuri), ciudad.
 Odessa (Nueva York), localidad del estado de Nueva York.
 Odessa (Texas), ciudad sede de condado.
 Odessa (Washington), pueblo.
 Municipio de Odessa , varios municipios en Estados Unidos.

Además
 ODESSA, organización nacionalsocialista.
 Odessa, álbum del grupo Bee Gees de 1969.
 The Odessa File (Odessa o El expediente Odessa), novela de suspense escrita por Frederick Forsyth en 1972.
 Odessa, película de 1974 basada en la novela anterior.